Гаплогруппа I3a — гаплогруппа митохондриальной ДНК человека.

Субклады 

 I3a
 I3a1
 I3a2
 I3a3
 I3a4
  I3a5

Палеогенетика

Энеолит 
Хвалынская культура ?
 PG2001 | BZNK-113/4 __ Progress 2 (kurgan 1, grave 37) __ Прогресс (Кировский район), Ставропольский край, Россия __ 4994-4802 calBCE (6012±28 BP, MAMS-110564) __ М __ R1b1 > R-V1636 # I3a.

Бронзовый век 
Полтавкинская культура
 I0440 | SVP53 __ Lopatino II (kurgan 1, grave 1) __ Красноярский район (Самарская область), Россия __ 2887-2636 calBCE (4180±30 BP, Beta-392492) __ М __ R1b1a2a2 (CTS1078, Z2105) > R-Z2108 # I3a.

Культура колоколовидных кубков
 I3529 | GEN86, Grave 597 __ Budakalász, Csajerszke __ Пешт (медье), Центральная Венгрия, Венгрия __ 2500–2200 BCE (4300 BP) __ Ж __ I3a*.

Штраубингская культура
 I3602 | Grave 16 __ Alburg-Lerchenhaid __ Штраубинг, Бавария, Германия __ 2300–2150 BCE (4175 BP) __ Ж __ I3a.

Унетицкая культура
 Esperstedt __ Эсперштедт (Обхаузен), Саксония-Анхальт, Германия.
 I0117 | ESP29 __ feature 3332/3333 __ 2276-2037 calBCE (3743±25 BP, MAMS-21496) __ Ж __ I3a
 I0114 | ESP2 __ feature 3340.1 __ 2141-1947 calBCE (3667±31 BP, MAMS-21493) __ М __ I2a2 (P217, P218, M436, L181) > I-L38 # I3a

Средние века 
Викинги (англосаксонский период)
 VK164 | UK_Oxford_#2 __ St John's College, Oxford __ Оксфордшир, Юго-Восточная Англия, Великобритания __ 880–1000 CE __ М __ BT # I3a1.

Папская область
 R1288 | RMPR-1288 __ Палаццо делла Канчеллерия (US 450 C) __ Понте (район), Рим, Лацио, Италия __ 1411–1447 calCE __ Ж __ I3a1.

Примечания

Публикации 
2015
 
 
2018
 
2019
 
 
2020

Ссылки 
 
 I3a — Haplogroup
 Ancient DNA: I3a

Гаплогруппа I3 (мтДНК)